Jean-Pierre Brustier (1959), artiste français
 Gaël Brustier (1978), politologue français